Да! Антимафия е предаване на телевизия СКАТ с водещ Георги Дражев, стартира през месец ноември 2007 година. То е посветено на социалните и политически проблеми на българите, параметрите на новото българско робство. Скандали, разследвания, разкрития на корупционни схеми, борба с престъпната политика.

Предаването се излъчва на живо всеки четвъртък от 21:00 часа.

Външни препратки 
 Телевизия СКАТ

Източници 

Предавания на СКАТ
Основани в България през 2007 година